Font del Ferro (Girona), font al terme de Girona 
 Font del Ferro (l'Espluga de Francolí), font a l'Espluga de Francolí 
 Font del Ferro de Martorelles, font natural situada a la vall del torrent de la Font Sunyera del Parc de la Serralada Litoral (Maresme)
 Font del Ferro (Sant Hilari Sacalm), font pública a Sant Hilari Sacalm (Selva)